Коноваловский сельсовет

Курганская область 
 Коноваловский сельсовет Макушинского района (упразднён в 2020 году)

Самарская область 
 Коноваловский сельсовет Борского района (преобразован в конце 1990-х в округ)

Татарстан 
 Коноваловский сельсовет Мензелинского района (упразднён в 2005 году)